Сеннвуа́-ле-О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 80 км на північний захід від Діжона, 55 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сеннвуа-ле-О на сайті французького Національного інституту географії
 Сеннвуа-ле-О на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сеннвуа-ле-О на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сеннвуа-ле-О на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сеннвуа-ле-О на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна